Communistische Partij Holland, de naam van de Communistische Partij van Nederland van 1918 tot 1935
Chronische paroxismale hemicranie, een chronische neurologische aandoening
CPH Banque, een coöperatieve bank in Wallonië
Classical Philology, een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift
Københavns Lufthavne Kastrup, luchthaven van Kopenhagen